Melchior de Polignac (1661-1741), homme d'église, diplomate et poète français ;
 Louis-Melchior-Armand de Polignac (1717-1792) Colonel du  Régiment Dauphin étranger de cavalerie 
 Melchior de Polignac (1781-1855), trisaïeul de Rainier III de Monaco ;
 Melchior de Polignac (1880-1950), président du conseil d'administration et administrateur délégué de la maison Pommery.